Desa Sumurgung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumurgung (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 111,91), Jawa Timur, 
 Desa Sumurgung (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 112,01), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar